Burkhard Mauchart ist der Name folgender Personen:

* Burkhard David Mauchart (1696–1751), deutscher Mediziner
 Burkhard Friedrich Mauchart (1744–1827), deutscher Kaufmann und Politiker